Els Llengots és un massís situat a l'extrem oriental de la Serra dels Bastets a la Vall de Lord (Solsonès). Enclavat íntegrament al terme municipal de Guixers, s'estén al llarg de dos km. seguint la direcció predominant oest-est entre l'embassament de la Llosa del Cavall (a l'oest i al nord), la canal del Forat (a l'est) i la rasa de la Valiella (al sud).

Format per conglomerats montserratins, assoleix les seves màximes altituds al Tossal del Bisbe (1.197,8 m.) i al Tossal del Confós (1.138,1 m.). La carena que, des del congost de Vall-llonga, uneix ambdós cims és coneguda amb el nom de la Cresta del Sol.

Tot el massís està integrat en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya i més concretament en l'espai Serres de Busa-Els Bastets-Lord

Referències

Enllaços externs 

 La Cresta del Sol

Serres de Guixers